Alfredo Lisboa pode se referir a:

Alfredo Lisboa (escritor)
Alfredo Lisboa (engenheiro)

Desambiguação